

Littérature 

 City on Fire, roman de Walter Jon Williams (1997)
 City on Fire, roman de Garth Risk Hallberg (2015)

Au cinéma et à la télévision 
 City on Fire, film d'Alvin Rakoff (1979)
 City on Fire, film de Ringo Lam (1987)
 City on Fire, téléfilm de Rex Piano (2009)
 City on Fire, série télévisée de Josh Schwartz et Stephanie Savage (2023)